gromada Lipno (powiat jędrzejowski)
 gromada Lipno (powiat leszczyński)
 gromada Lipno (powiat lipnowski)
 gromada Lipno (powiat łosicki) (siedlecki/łosicki)

także:
 gromada Szlasy-Lipno (powiat łomżyński/zambrowski)